Незнайка на Луне
 Незнайка на Луне — роман-сказка Николая Носова.
 Незнайка на Луне — мультфильм по одноимённой книге.

См. также 
 Незнайка в Солнечном городе (значения)